Joachim Kruse ist der Name folgender Personen:

* Joachim Kruse (Pfarrer) (Joachim Crusius; 1604–1640), deutscher Pfarrer 
 Joachim von Kruse (1912–1993), deutscher Landwirt und Autor 
 Joachim Kruse (Kunsthistoriker) (* 1929), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor 
 Joachim Kruse (Psychologe), deutscher Psychologe und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Joachim Krause